Ženská dvouhra BRD Bucharest Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže bukurešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská tenistka Irina-Camelia Beguová, kterou v úvodním kole hladce vyřadila Tunisanka Ons Džabúrová.

Vítězkou se stala 28letá nejvýše nasazená Lotyška Anastasija Sevastovová, jež ve finále zdolala chorvatskou turnajovou čtyřku Petru Martićovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Martićová odešla i z druhého finálového duelu na okruhu poražena.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2018